Александр Беннигсен:
 Беннигсен, Александр Адамович (1913—1988) — французский востоковед и советолог.
 Беннигсен, Александр Адамович (1812—1848) — граф, сын А. Л. Беннигсена.
 Беннигсен, Александр Левин фон (1809—1893) — граф, ганноверский политический деятель, сын Леонтия Беннигсена.